Neu Mühle ist der Name folgender Orte:
 Neu Mühle, Ortsteil der Gemeinde Mistorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

 Siehe auch
 Neumühle
 Neue Mühle
 Neumühl